Egypte (land) - een staat in het noordoosten van Afrika

Oude Egypte
 Oude Egypte - het klassieke Egypte uit de oudheid (ca. 3000 v.Chr. - 332 v.Chr.)
 Prehistorisch Egypte tot Badari-cultuur (tot ca. 5000 v.Chr.)
 Badaricultuur (ca. 5000-4000 v.Chr.)
 Naqadacultuur (ca. 4000-3100 v.Chr.)
 Naqada I of Amratische periode (ca. 4000-3500 v.Chr.)
 Naqada II of Gerzeïsche periode (ca. 3500-3300 v.Chr.)
 Proto-dynastieke periode, Naqada III of dynastie 0 (ca. 3300-3000 v.Chr.)
 Vroeg-dynastieke periode (1e–3e dynastie)
 1e dynastie van Egypte (ca. 2920 - 2770 v. Chr)
 2e dynastie van Egypte (ca. 2770 - 2649 v.Chr.)
 3e dynastie van Egypte (ca. 2649 - 2575 v.Chr.)
 Oude Rijk (4e–6e dynastie)
 4e dynastie van Egypte (ca. 2575 - 2465 v.Chr.)
 5e dynastie van Egypte (ca. 2465 - 2323 v.Chr.)
 6e dynastie van Egypte (ca. 2323 - 2150 v.Chr.)
 Eerste tussenperiode (7e–11e dynastie) (ca. 2150 - 2040 v.Chr.) 
 7e dynastie van Egypte,
 8e dynastie van Egypte (ca. 2150 - 2134 v.Chr.)
 9e dynastie van Egypte,
 10e dynastie van Egypte (ca. 2134 - 2040 v.Chr.)
 11e dynastie van Egypte (ca. 2134 - 2040 v.Chr.) 
 Middenrijk (Egypte) (11e–12e dynastie) (ca. 2040 - 1783 v.Chr.)
 11e dynastie van Egypte (ca. 2040 - 1991 v.Chr.)
 12e dynastie van Egypte (1991 - 1783 v.Chr.) 
 Tweede tussenperiode (13e–17e dynastie) (ca. 1783 - 1550 v.Chr.)
 13e dynastie van Egypte (ca. 1783 - na 1640 v.Chr.)
 14e dynastie van Egypte (contemporain met 13e en 15e dynastie)
 15e dynastie van Egypte (ca. 1640 - 1532 v.Chr.)
 16e dynastie van Egypte (contemporain met 15e dynastie)
 17e dynastie van Egypte (ca. 1640 - 1550 v.Chr.)
 Nieuwe Rijk (18e–20e dynastie) (ca. 1550 - 1070 v.Chr.)
 18e dynastie van Egypte (ca. 1550 - 1307 v.Chr.)
 19e dynastie van Egypte (ca. 1307 - 1196 v.Chr.)
 20e dynastie van Egypte (ca. 1196 - 1070 v.Chr.)
 Derde tussenperiode (21e–24e dynastie) (ca. 1070 - 712 v.Chr.)
 21e dynastie van Egypte (ca. 1070 - 945 v.Chr.)
 22e dynastie van Egypte (ca. 945 - 712 v.Chr.)
 23e dynastie van Egypte (ca. 828 - 712 v.Chr.)
 24e dynastie van Egypte (ca. 724 - 712 v.Chr.) 
 Late periode (25e–31e dynastie)
 25e dynastie van Egypte (ca. 770 - 712 v.Chr.) 
 26e dynastie van Egypte (664 - 525 v.Chr.)
 27e dynastie van Egypte (525 - 404 v.Chr.)
 28e dynastie van Egypte (404 - 399 v.Chr.)
 29e dynastie van Egypte (399 - 380 v.Chr.)
 30e dynastie van Egypte (380 - 343 v.Chr.)
 31e dynastie van Egypte (343 - 332 v.Chr.)

Grieks-Romeinse periode

Macedonisch Egypte en Ptolemeïsche rijk (332 - 30 v.Chr.)
 Romeins en Byzantijns Egypte (30 v.Chr. - 619 AD)
 Sassanidisch Egypte (619-628)

Vroeg-islamitisch Egypte

 Vroeg-islamitisch Egypte - Egypte tijdens de Arabische Tijd (639-1517)
Omajjaden - dynastie in het Arabische Rijk (628 - 750)
Kalifaat van de Abbasiden (750 - 969)
Kalifaat van de Fatimiden (969-1161)
Ajjoebiden (1161-1250)
Mammelukken (1250-1517)
Ottomaans Egypte - Egypte tijdens de Ottomaanse tijd (1517-1867)

Modern Egypte

Geschiedenis van modern Egypte
 Egypte onder Britse overheersing (1882-1952)
Egypte onder Vrije Officieren en Nasser (1952-1970)
Egypte onder Sadat (1970-1981)

Plaatsnamen 
Egypte (Achtkarspelen) - buurtschap en streek in de gemeente Achtkarspelen, in de Nederlandse provincie Friesland.
Egypte (Bladel) - buurtschap in de gemeente Bladel, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.
Egypte (Ooststellingwerf) - buurtschap in de gemeente Ooststellingwerf in de Nederlandse provincie Friesland.
Egypte (Venlo) - buurtschap/weg in de gemeente Venlo, in de Nederlandse provincie Limburg.
Egypte (Veendam) - buurtschap in de gemeente Veendam in de Nederlandse provincie Groningen.

Zie ook
Egypt (doorverwijspagina)